

Мейпл-Плейн — місто, штат Міннесота
 Мейпл-Плейн — місто, штат Вісконсин